Кратьэх:

 Кратьэх — город в Камбодже.
 Кратьэх — провинция в Камбодже.